Název Narva může znamenat:

 Sídlo
 Narva – město (třetí největší) v severovýchodním Estonsku, u hranic s Ruskem
 Narva – část města Brockton v jižní Kanadě, v provincii Ontario
 Narva (Ohio) – místo ve státě Ohio v USA
 Narva (Finsko) – část obce Vesilahti ve Finsku
 Narva (Krasnojarský kraj) – vesnice v Krasnojarském kraji Ruska
 Narva (Přímořský kraj) – vesnice v Přímořském kraji Ruska, na řece Narva (záliv Narva, Japonské moře), 6,5 km od jejího ústí do zálivu Narva (Japonské moře); 26. 12. 1972 přejmenováno z "Pasjolok Balastnyj Kar'jer Šidžimi" 
 Narvská brána v Sankt-Petěrburgu
 Narva-Jõesuu

 hrad
 Narva (hrad) – hrad v estonském městě Narva

 administrativní územní jednotka mandal
 Narva (okres Mahbubnagar) – administrativní územní jednotka mandal v okrese Mahbubnagar v indickém svazovém státě Ándhrapradéš

 řeka
 Narva (přítok Finského zálivu) – řeka na hranici Estonska a ruské Leningradské oblasti, odtéká z Čudského jezera
 Narva (přítok Němenu) – řeka v Bělorusku, v okrese Lida, pravý přítok Němenu
 Narva (přítok Japonského moře) – řeka v Přímořském kraji Ruska, přítok zálivu Narva (záliv Japonského moře) Japonského moře; 26. 12. 1972 přejmenováno z "Reka Šidžimi"

 záliv
 Narva neboli Narvský záliv – záliv, zátoka, část Finského zálivu v Baltském moři
 Narva (záliv Japonského moře) – záliv Japonského moře; 26. 12. 1972 přejmenováno z "Buchta Šidžimi"
 přehrada
 Narva neboli Narvská přehrada – přehradní nádrž na řece Narva

 Neolitická kultura
 Narva (neolitická kultura) – neolitická kultura z 5. – 4. tisíciletí před naším letopočtem na území dnešních Estonska, Lotyšska, Litvy, Kaliningradské oblasti, přilehlé části Polska a Ruska

 dálnice
 Dálnice M11 (Rusko) – dálnice M11, nazývaná Narva, na území Ruska, část Evropské silnice E 20 v úseku státní hranice na řece Narva – Ivangorod – Kingisepp – Sankt-Petěrburg

 podnik
 Narva (podnik) – výrobce světelných zdrojů (zářivky, speciální žárovky) v SRN, založený v době existence bývalé NDR

 republika (fiktivní)
 Narva (republika) – v plánech separatistů (referendum 1991 i později) založit v Narvě a okolí republiku po vzoru Podněstří a později ji přivtělit do Ruska

sport
 Narva PSK – hokejový klub
 Narva JK Trans

jiné
 SS Narva
 Bitva u Narvy
 Nižňaja Narva

Reference